(1854-1893) est un homme d'affaires américain.
 Luke Short (1908-1975) est un écrivain américain.